Louis d'Aubusson peut faire référence à :
 Louis d'Aubusson, commandeur hospitalier de la commanderie de Charrières 
 Louis d'Aubusson, évêque (?-1471), est un ecclésiastique qui fut évêque d'Alet, puis de Tulle.
 Louis d'Aubusson, duc de La Feuillade (1673-1725), est un militaire français.